Franciaország
Moulins, település Aisne megyében
Moulins, település Allier megyében
Moulins, település Ille-et-Vilaine megyében